Martinello ima više značenja:
 Martinello, La Spezia
 Martinello, Messina